Frederick hace referencia a:

Personas
Frederick Delius, compositor inglés.
Frederick Forsyth, escritor británico.
Frederick Gowland Hopkins, bioquímico británico, premio Nobel de Medicina en 1929.
Frederick Grant Banting, médico canadiense, premio Nobel de Medicina en 1923.
Frederick Hollander, compositor alemán.
Frederick Soddy, químico inglés, premio Nobel de Química en 1921.

Lugares
 Frederick (Maryland), Estados Unidos.